Constantina (Argélia) — cidade
Constantine (Michigan) — localidade nos Estados Unidos
John Constantine — personagem da DC e Vertigo Comics
Constantine (filme) — de 2005, dirigido por Francis Lawrence
Constantine (série de televisão)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos